Ниже представлен список официальных зарубежных визитов Сержа Саргсяна, 3-го президента Армении. Во время своего президентства с 2008 по 2018 год Саргсян побывал в ряде государств на международном уровне.

2008 
 , 3 марта. Рабочий визит в Румынию.
 , 5—7 июня. Рабочий визит в Россию.
 , 23—25 июня. Официальный визит в Россию.
 , 5—6 июля. Рабочий визит в Казахстан.
 , 28—29 июля. Рабочий визит в Ялта, Украина.
 , 8—13 августа. Рабочий визит в Китай, на открытие лётный Олимпийский играх.
 , 2 сентября. Рабочий визит в Сочи.
 , 5 сентября. Рабочий визит в Москву.
 , 23—26 сентября. Рабочий визит в Нью Йорк, США.
 , 30 сентября — 1 октября. Официальный визит в Грузию.
 , 9—10 октября. Рабочий визит в Киргизию.
 , 2 ноября. Рабочий визит в Россию.
 , 4—6 ноября. Рабочий визит в Бельгию.
 , 4—5 ноября. Рабочий визит во Францию.
 , 10—12 декабря. Официальный визит в Болгарию.
 , 19—21 декабря. Рабочий визит в Казахстан.

2009 

 , 17—18 января. Рабочий визит в Россию
 , 21 января — 1 февраля. Рабочий визит в Швейцарию.
 , 4 февраля. Рабочий визит в Россию.
 , 6—8 февраля. Рабочий визит в Германию.
 , 13—14 апреля. Официальный визит в Иран.
 , 23 апреля. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 7—8 мая. Рабочий визит в Чехию.
 , 6 июня. Рабочий визит в Санкт Петербург, Россия.
 , 14 июня. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 17—18 июля. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 31 июля. Рабочий визит в Киргизию.
 , 2—3 августа. Рабочий визит в Оренбург.
 , 7—8 сентября. Официальный визит в Хорватию.
 , 8—9 октября. Рабочий визит в Молдавию.
 , 12 октября. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 14—15 октября. Рабочий визит в Бурсу.
 , 15—16 октября. Рабочий визит в Астану.
 , 24—15 октября. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 3—4 ноября. Официальный визит в Кувейт.
 , 8—10 ноября. Официальный визит в Венгрию.
 , 10—11 ноября. Рабочий визит в Калининград.
 , 22—24 ноября. Рабочий визит в Мюнхен, Германия.
 , 26—27 ноября. Рабочий визит в Белоруссию.
 , 18—21 декабря. Рабочий визит в Казахстан.

2010 

 , 18 января. Рабочий визит в Москву.
 , 9—11 февраля. Рабочий визит в Великобританию.
 , 25 февраля. Рабочий визит на Украину.
 , 27—28 февраля. Частный визит в Грузию.
 , 9—11 марта. Официальный визит во Францию.
 , 22—24 марта. Официальный визит в Сирию.
 , 11—13 апреля. Рабочий визит в США.
 , 20—21 апреля. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 29 апреля — 3 мая. Рабочий визит в Китай.
 , 8—9 мая. Рабочий визит в Москву, Россия.
 , 25—27 мая. Рабочий визит в Бельгию.
 , 1—2 июня. Рабочий визит в Ростов на Дону, Россия.
 , 17—19 июня. Рабочий визит в Санкт Петербург, Россия.
 , 21—23 июня. Официальный визит в Германию.
 , 4—6 июля. Рабочий визит в Астана, Казахстан.
 , 10—11 июля. Рабочий визит на Украину.
 , 27 октября. Рабочий визит в Астрахань, Россия.
 , 16—18 ноября. Рабочий визит в Россию.
 , 24—25 ноября. Официальный визит в Туркменистан.
 , 30 ноября — 2 декабря. Рабочий визит в Казахстан.
 , 9—10 декабря. Рабочий визит в Россию.

2011 
 , 17—18 января. Государственный визит в Кипр.
 , 18—20 января. Государственный визит в Грецию.
 , 4—5 февраля. Рабочий визит в Германию.
 , 25 февраля. Рабочий визит в Россию.
 , 5 марта. Рабочий визит в Сочи, Россия.
 , 9—10 марта. Официальный визит в Латвию.
 , 27 марта. Рабочий визит в Иран.
 , 4—5 апреля. Официальный визит в Сербию.
 , 13—14 апреля. Официальный визит в Словению.
 , 2—3 мая. Официальный визит в Швейцарию.
 , 1—3 июня. Рабочий визит в Италию.
 , 21—22 июня. Рабочий визит в Страсбург, Франция.
 , 24—25 июня. Визит в Казань, Россия.
 , 1—2 июля. Официальный визит на Украину.
 , 11 августа. Рабочий визит в Кипр.
 , 12 августа. Рабочий визит в Казахстан.
 , 2—3 сентября. Рабочий визит в Таджикистан.
 , 22—26 сентября. Рабочий визит в США.
 , 27—29 сентября. Официальный визит во Францию.
 , 29—30 сентября. Рабочий визит в Польша.
 , 23—25 октября. Государственный визит в Россию.
 , 29—30 ноября. Официальный визит в Грузию.
 , 7 декабря. Рабочий визит во Францию.
 , 12 декабря. Рабочий визит в Италию.
 , 12 декабря. Рабочий визит в Ватикан.
 , 19—20 декабря. Рабочий визит в Россию.

2012 

 , 23 января. Рабочий визит в Сочи, Россия.
 , 5-7 марта. Рабочий визит в Бельгию.
 , 19—20 марта. Рабочий визит в Россию.
 , 25—27 марта. Рабочий визит в Южную Корею.
 , 27—29 марта. Государственный визит в Сингапур.
 , 15—16 мая. Рабочий визит в Россию.
 , 5—7 июня. Официальный визит в Японию.
 , 8 июня. Официальный визит во Вьетнам.
 , 27—28 июня Рабочий визит в Бельгию.
 , 1—2 июля. Рабочий визит на Украину.
 , 27—31 июля. Рабочий визит в Великобританию.
 , 7—8 августа. Рабочий визит в Россию.
 , 17—18 октября. Рабочий визит в Румынию.
 , 11—14 ноября. Официальный визит во Францию
 , 26—28 ноября. Официальный визит в Ливан.
 , 4—5 декабря. Рабочий визит в Туркменистан.
 , 18—20 декабря. Рабочий визит в Россию.

2013 

 , 11—12 марта. Рабочий визит в Россию.
 , 14 марта. Рабочий визит в Бельгию.
 , 18—19 марта. Визит в Ватикан.
 , 20 июня. Рабочий визит в Австрию.
 , 24—26 июня. Официальный визит в Польша.
 , 11 июля. Рабочий визит в Молдавию.
 , 4—5 августа. Рабочий визит в Иран.
 , 3 сентября. Рабочий визит в Россию.
 , 16—18 сентября. Визит в Россию.
 , 23 сентября. Рабочий визит в Сочи, Россия.
 , 30 сентября — 2 октября. Рабочий визит во Францию.
 , 24—25 октября. Рабочий визит в Белоруссию.
 , 18—19 ноября. Рабочий визит в Австрию.
 , 28—29 ноября. Рабочий визит в Литву.
 , 23—24 декабря. Рабочий визит в Россию.

2014 

 , 29—31 января. Государственный визит в Чехию.
 , 6—7 марта. Рабочий визит в Ирландию.
 , 23—25 марта. Рабочий визит в Нидерланды.
 , 7-9 апреля. Официальный визит в Туркменистан.
 , 24—25 апреля. Рабочий визит в Чехию.
 , 7—8 мая. Рабочий визит в Россию.
 , 28—29 мая. Рабочий визит в Казахстан.
 , 10—12 июня. Официальный визит в Австрию.
 , 18—19 июня. Официальный визит в Грузию.
 , 7—8 июля. Официальный визит в Аргентину.
 , 9—10 июля. Государственный визит в Уругвай.
 , 11—12 июля. Официальный визит в Чили.
 , 8—10 августа. Рабочий визит в Россию.
 , 3—5 сентября. Рабочий визит в Великобританию.
 , 18—19 сентября. Официальный визит в Ватикан.
 , 23—27 сентября. Рабочий визит в США.
 , 9—10 октября. Рабочий визит в Белоруссию.
 , 26—28 октября. Рабочий визит во Францию.
 , 29—31 октября. Официальный визит в Иорданию.
 , 12 декабря. Рабочий визит в Бельгию.
 , 22—24 декабря. Рабочий визит в Россию.

2015 
 , 18—20 марта. Рабочий визит в Бельгию.
 , 24—29 марта. Государственный визит в Китай.
 , 8—11 апреля. Официальный визит в Италию.
 , 12 апреля. Визит в Ватикан.
 , 5—7 мая. Рабочий визит в США.
 , 8—9 мая. Рабочий визит в Россию.
 , 21 мая. Рабочий визит в Латвию.
 , 5—7 июня. Рабочий визит во Францию.
 , 25 июня. Рабочий визит в Бельгию.
 , 9—10 июля Рабочий визит в Россию.
 , 14—15 сентября Рабочий визит в Таджикистан.
 , 28 сентября — 1 октября. Рабочий визит в США.
 , 16 октября. Рабочий визит в Казахстан.
 , 21 октября. Рабочий визит в Испанию.
 , 27—29 октября. Рабочий визит в Великобританию.
 , 30—31 октября. Рабочий визит в Грузию.
 , 30 ноября. Рабочий визит во Францию.
 , 18—19 декабря. Рабочий визит в Швейцарию.
 , 20-21 декабря. Рабочий визит в Россию.

2016 

 , 10 марта. Рабочий визит в Москву.
 , 14—15 марта. Государственный визит.
 , 15—16 Марта. Государственный визит.
 , 16—17 марта. Рабочий визит.
 , 28 марта — 1 апреля. Рабочий визит.
 , 5—7 апреля. Официальный визит.
 , 16 мая Рабочий визит.
 , 30 мая. Рабочий визит.
 , 31 мая. Рабочий визит.
 , 20 июня. Рабочий визит.
 , 7—8 июля. Рабочий визит.
 , 10 августа. Рабочий визит в Москву.
 , 11—15 августа. Рабочий визит.
 , 16—17 сентября. Рабочий визит в Бишкек.
 , 10 октября. Рабочий визит в Нью-Йорк.
 , 19—20 октября. Рабочий визит в Амстердам.
 , 9—10 ноября. Официальный визит.
 , 26 декабря. Рабочий визит в Санкт-Петербург.

2017 

 , 14—15 марта. Официальный визит.
 , 21—22 марта. Рабочий визит.
 , 29—30 марта. Рабочий визит.
 , 13—14 апреля. Рабочий визит.
 , 15—16 мая. Официальный визит.
  9—10 июня. Участие в церемонии открытия Экспо 2017.
 , 21—22 июня. Принял участие в саммите Европейской народной партии.
 , 5—6 августа. Принял участие в официальной церемонии инаугурации Хасана Рухани.
 , 23 августа. Рабочий визит.
 , 17 сентября. Участвовал в церемонии открытия 5-й Азиатской игры.
 , 19 сентября. Участие в Генеральной Ассамблее ООН.
 , 10 октября. Принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.
 ,16 октября. Принял участие в переговорах с Ильхамом Алиевым.
 , 3—4 ноября. Рабочий визит.
 , 15 ноября. Рабочий визит.
 , 23—24 ноября. Рабочий визит.
 , 30 ноября. Принял участие в запланированном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
 , 25—26 декабря. Официальный Визит
 , 26—27 декабря. Приняла участие в заседании Совета глав государств СНГ.

2018 
 , 22—24 января. Рабочий визит.
 , 17—18 февраля. Присутствовал на Мюнхенская конференция по безопасности.
 , 9—10 Марта. Присутствовал на Чемпионат мира по шахматам.
 , 4—6 апреля. Официальный визит в Италию.
 , 4—6 апреля. Визит в Ватикан.

Примечания

Ссылки 
 Зарубежные визиты
 Зарубежные поездки президента Армении за 2014 г.
 Дипломатические итоги 2017 г.: президент Армении совершил свыше 20 зарубежных визитов, премьер Карен Карапетян — 8
 Отчёт МИД Армении: Президент Серж Саргсян в 2016 г. совершил 18 зарубежных визитов, премьер — 5
 «Жоховурд»: Зарубежные поездки Сержа Саргсяна дорого обходятся гражданам Армении 
 Визиты президента Армении Сержа Саргсяна в РФ. Досье

Внешняя политика Армении
Саргсян
Двусторонние отношения Армении